Мокряны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мокряны — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Украина 
 Мокряны — село в Дрогобычском районе Львовской области.